Laasonen kan som auktorsförkortning betyda:

 Erkki M. Laasonen
 Leena Laasonen

Robotskapade auktorsförkortningar